Kabinett Gürsel steht für folgende Regierungen der Türkei:
 Kabinett Gürsel I (1960 bis 1961)
 Kabinett Gürsel II (1961)